Widmark ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Widmark (* 1963), schwedischer Jazzmusiker
 Erik Widmark (1889–1945), schwedischer Chemiker
 Gun Widmark (1920–2013), schwedische Skandinavistin und Sprachwissenschaftlerin
 Martin Widmark (1961), schwedischer Jugendbuchautor
 Richard Widmark (1914–2008), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 Widmark-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Grahamland, Antarktika
 Widmark-Formel, siehe Blutalkoholkonzentration